Maxime de Villemarest (1784-1852) : écrivain français
 Pierre de Villemarest (1922-2008) : résistant, journaliste et écrivain français